Příjmení Šikola nese více různých osobností:

 Čestmír Šikola (1919–2008) – československý voják
 Helena Šikolová (* 1949) – československá běžkyně na lyžích
 Jarmila Šikolová (1924–???) – česká a československá politička
 Jindřich Šikola (* 1969) – trenér české juniorské biatlonové reprezentace

Podobné příjmení 
 Šikula